Le sigle THNS signifie Transport à Haut Niveau de Service.

Article lié 
 Bus à haut niveau de service (BHNS).
 Train à haut niveau de service.